John Charlton est un nom pouvant désigner:

 (fl. 1400), homme politique anglais
 (1826-1878), homme politique australien de Victoria
 (1849-1862), jockey britannique
John M. Charlton (1829-1910), homme politique canadien en Ontario
 (1849-1917), peintre et illustrateur anglais
John A. Charlton (1907-1977), homme politique canadien en Ontario
Jack Charlton (1935-2020), joueur et manager anglais de football
 (né en 1938), historien britannique
, imprimeur américain

Voir aussi

Charlton, John